Väst kan avse:

 Väst – ett väderstreck, se väster
 Väst – en kulturgeografisk term med olika betydelser, se västvärlden
 Väst (plagg) – ett plagg
 Väst (FMÖ 86) – en militärövning i Sverige 1986